

Хатидже (рождённая раньше времени) — популярное женское турецкое имя арабского происхождения. Является вариантом имени Хадиджа. Встречаются такие варианты написания, как: Хадидже и Хатдже.

Персоналии 
 Хатидже Аслан (род. 1962) — турецкая актриса.
 Хатидже Бахар Озгювенч (род. 1984) — турецкая футболистка.
 Хатидже Думан (род. 1974) — турецкая журналистка.
 Хатидже Гизем Орге (род. 1993) — турецкая волейболистка.
 Хатидже Гюлерьюз (род. 1968) — турецкая художница.
 Хатидже Кюбра Янгын (род. 1989) — турецкая женщина-боец тхэквондо.
 Хатидже Аксой-Войнек (род. 1968) — немецкий педагог и писатель, турецкого происхождения.
 Хатидже Акьюн (род. 1969) — турецкая журналистка.
 Хатидже Айтен — немецкий режиссёр-документалист, турецкого происхождения.
 Хатидже Йылдыз Левент (род. 1954) — турецкая певица.

Хатидже-султан 
 Хатидже Алиме Хюма-хатун (1400 — 1449) — наложница османского султана Мурада II, мать османского султана Мехмеда II.
 Хатидже-султан (1496 — 1538) — дочь османского султана Селима I Явуза от его первой жены Айше Хафсы-султан.
 Хадидже Махфируз-султан (1590 — 1620) — первая жена османского султана Ахмеда I, мать султана Османа II, хасеки-султан.
 Хатидже Турхан-султан (1627 — 1683) — жена османского султана Ибрагима I, мать Мехмеда IV.
 Хатидже Муаззез-султан (1628 — 1687) — жена султана Османской империи Ибрагима I, хасеки-султан.
 Хатидже-султан (1870 — 1938) — дочь османского султана Мурада V от его третьей жены Шаян Кёсем Кадын-эфенди.
 Хатидже Хайрие Айше Дюррюшехвар-султан (1914 — 2006) — дочь последнего халифа из династии Османов, Абдул-Меджида II, от его третьей жены Атие Мехисти Кадын-эфенди; супруга Мир Хамаят Али Хана и мать двоих его сыновей; принцесса Берар.

Места 
 Дворец Хатидже Султан

Примечания 

Женские имена
Страницы значений:Тёзки
Арабские имена